Adolf Geßner oder Adolf Gessner ist der Name folgender Personen:

* Adolf Gessner (General) (1855–1940), deutscher Generalmajor 
 Adolf Geßner (Mediziner) (1864–1903), deutscher Gynäkologe
 Adolf Geßner (Komponist) (1864–1919), deutscher Komponist, Musiker und Musikschriftsteller 
 Adolf Geßner (Kunsthistoriker) (1909–1988), deutscher Kunsthistoriker und Unternehmer